Okręty US Navy o nazwie USS "Anzio", pochodzącej od miejsca desantu wojsk alianckich podczas Operacji Shingle:

 Pierwszy "Anzio" (CVE-57) był lotniskowcem eskortowym przyjętym do służby jako "Coral Sea" w sierpniu 1943, przemianowany na "Anzio" we wrześniu 1944 i wycofanym ze służby w 1946.

 Drugi "Anzio" (CG-68) jest krążownikiem rakietowym przyjętym do służby w 1992 i pozostającym w aktywnej służbie (stan na 2006).

Anzio